Fromberg può riferirsi a:
Richard Fromberg – tennista australiano
Fromberg – città statunitense nel Montana
Fromberg – villaggio dei Paesi Bassi